Земельный кодекс (ЗК) — кодифицированный нормативно-правовой акт, являющийся основным источником земельного права.
 Земельный кодекс Российской Федерации
 Земельный кодекс Украины